Лори Петти (; род. 14 октября 1963, Чаттануга, Теннесси, США) — американская актриса.

Биография 
Свою первую значимую роль сыграла в боевике «На гребне волны», до этого обратив на себя внимание в сериале «Букер». В 1992 году сыграла в фильме «Их собственная лига». Также сыграла главную роль в фильме «Танкистка» и срежиссировала фильм «Дом покера», основанный на событиях её собственной жизни.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт